Ковалево, Ковалёво — топоним.

В данном списке:
 Ковалёво — топонимы, для которых наличие буквы «ё» в их названиях подтверждено;
 Кова́лево или с другим ударением — топонимы, которые точно пишутся через «е»;
 Ковалево — топонимы, для которых неизвестно, «е» или «ё» присутствует в их названиях.

Белоруссия 
 Ковалево — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Ковалёво — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Ковалево — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Ковалево — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Ковалёво — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Ковалево — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Ковалёво — до 2006 года название села Даулет в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия

Населённые пункты 
 Ковалево — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Ковалево — село в Стародубском районе Брянской области.
 Ковалёво — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Ковалёво — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Ковалево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Ковалево — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Ковалево — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Ковалёво — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Ковалево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ковалево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ковалево — деревня в Перевозском районе Нижегородской области.
 Ковалево — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Ковалево — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Ковалево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ковалево — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Ковалево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Ковалево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Ковалево — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Ковалево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Другое 
 Ковалёво — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги.
 Ковалёво — планируемое депо Петербургского метрополитена.

Украина 
 Ковалёво — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Ковалёво — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Ковалево — село в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 

 Ковалево-Поморске
 Ковалёво Пост